Монтан:

 Монтан — муниципалитет в Испании.
 Монтан — коммуна во Франции, департамент Тарн.

 Монтан — основоположник монтанизма, христианского религиозного движения II в.
 Монтан, Ив (1921—1991) — французский певец-шансонье и актёр.
  (1853—1914) — шведский юрист; брат Эрика Монтана.
 Монтан Сирмийский (IV век) — христианский священник (IV в.), один из Сирмийских мучеников.
 Монтан, Эрик Вильгельм (1838—1909) — шведский историк и публицист; брат .
 Монтан, Юлий (нач. I века) — римский поэт времен правления императора Тиберия (I в до н. э.).

См. также 
 Монтань